|}
Die Bahnstrecke Saronno–Laveno ist eine Bahnstrecke in der Lombardei, welche vom Eisenbahnunternehmen Ferrovienord betrieben wird. Sie wurde 1884 als Zweigstrecke der Bahnstrecke Como–Varese–Laveno auf Wunsch der Provinz Como von der Società Anonima delle Ferrovie del Ticino (SFT) erbaut und 1888 von den Ferrovie Nord Milano übernommen.

1926–1927 wurde die Strecke bis Malnate doppelgleisig ausgebaut. 1950 wurde sie mit 3000 V Gleichstrom elektrifiziert.

Einzelnachweise

Literatur 
 Giovanni Cornolò: Cento anni di storia… delle Ferrovie Nord Milano. Globo Edizioni, Trient 1979.

Weblinks 

Bahnstrecke in der Lombardei